La Nationalliga A 1985/86 fue la 89.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1986
Fútbol en 1985
Fútbol en 1986
Suiza en 1985
Suiza en 1986